Рвачи — название населённых пунктов в России:

 Рвачи — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Рвачи — деревня в Котельничском районе Кировской области.